Schwarzachen ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schwarzachen (Wiggensbach), Weiler von Markt Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Gewässer:
 Schwarzachen (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs (rechter Oberlauf der Weißen Traun) nahe Laubau, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Vorderer Schwarzachen, rechter Zufluss des Weißbachs (zur Saalach bei Schneizlreuth) vor Weißbach an der Alpenstraße, Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hinterer Schwarzachen, rechter Oberlauf des Lenzelecker Bachs (rechter Zufluss oder Oberlauf des Schwarzachen) bis nahe der Weicher Maisalm im Zeller Forst, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Schwarzach
 Schwarzache